Okręty US Navy o nazwie USS "Grafton":
 Pierwszy , noszący wcześniej nazwę "Sea Sparrow", został zwodowany w 1944 i wycofany ze służby w 1946. Sprzedany w 1947.
 Drugi , którego stępkę położono jako PCS-1431, otrzymał nazwę "Grafton" w 1956. Sprzedany w 1966.

Grafton